Ride:

 Ride — британская альтернатив-рок группа, основанная в 1988 году.
 Ride — альбом Бони Джеймса, вышедший в 2001 году.
 Ride — песня (2016) Twenty One Pilots.
  — песня (2010) Сиары.
  — компьютерная игра 2015 года.

См. также 
  — компьютерная игра 2009 года.
 The Ride
 Райд